Мала смрт (у оригиналу ) је израз директно преузет из француског језика који се користи за оргазам, на колоквијалном шпанском и каталанском језику. Израз је настао на основу чињенице да сексуалној екстази мора претходити потпуна опуштеност тела, слична оној када одлазимо у кревет да би заспали.

Примена израза 
Прва употреба израза на енглеском била је 1572. године са значењем „онесвестити се”. Касније је то значило и „нервни спазам — грч”. Прва званична употреба израза оргазам датира из 1882. године.

У савременој употреби, овај термин је генерално користи да опише посторгазмично несвесно стање које неке особе имају након неких сексуалних искустава.

У ширем смислу израз се користи да означи духовну исцрпљеност која се јавља након оргазма, или у кратком периоду од меланхолије или трансценденције, настале као резултат потрошње „животне силе”.

Како је израз настао? 
Постоје бројне претпоставке о настанку израза „мала смрт” међу којима се најчешће наводе неке од следећих: 
 Грчко—римско учење — засновано на претпоставкама да ће прекомерно упражњавање оргазма довести до поремећаја у телесним течностима, због „исушења” једне од четири виталне течности (за које се веровало да постоје), што може довести до смрти. 
 Учење ислама — указује на спавање.
 Будистичка школа — која у тибетанској књизи „Живот и смрт” наводи: Живот није ништа друго до стални плес између рођења и смрти, или плес промена (између, „рођења и смрти”).
 Француска литерална фраза — која се користи у популарној култури и буквално у преводу значи „мала смрт”, користи се да означи спавање након секса или оргазма.
 

 Извори 

 Литература 
 Psychobiology of altered states of consciousness, Psychological Bulletin 2005, Vol. 131, No. 1, 98-127
 Orgasmic aura originates from the right hemisphere, Neurology 2002;58:302-304
 Electroencephalographic laterality changes during human sexual orgasm, Archives of Sexual Behavior, Springer Netherlands, Vol. 5, #3, maio de 1976.
 EEG during masturbation and ejaculation. Archives of Sexual Behavior, Springer Netherlands, Vol. 14, #6, dezembro de 1985. Abstract: ...Examination of the literature shows little agreement among reported results of studies of EEG changes during orgasm.''

Спољашње везе 

Сексологија
Секс
Посторгазмичке болести
Оргазам